Get Weird — третий студийный альбом британской гёрл-группы Little Mix, выпущенный 6 ноября 2015 года на лейблах Syco Music и Columbia Records. Альбому предшествовали синглы «Black Magic» и «Love Me Like You».

Get Weird занял второе место в альбомном чарте Великобритании. В первую неделю на территории государства было продано 60 053 копии альбома. Кроме того, в Ирландии альбом расположился на первом месте, на втором в Австралии, а также в топ-двадцатке в двенадцати других крупных чартах, включая Швецию, Италию, Нидерланды и США. Little Mix стали первой британской гёрл-группой, чьи три альбома дебютировали в топ-15 чарта Billboard 200. По всему миру в первую неделю было продано 110 000 цифровых и физических копий альбома, что позволило им занять 6 место в глобальном альбомном чарте, составленном на чистых продажах.

Об альбоме 
На премии «Brit Awards 2015» группа подтвердила, что их альбом был завершён, описывая его как имеющий «совершенно новый звук», а также было сообщено, что альбом планируется выпустить ближе к концу 2015 года. Написав более 100 песен для своего третьего альбома, в мае 2015 Little Mix выпустили лид-сингл, который получил название «Black Magic». Кроме того, Little Mix написали песню «Pretty Girls», которую они планировали включить в альбом, но позже было принято решение отдать песню Бритни Спирс и Игги Азалии.

15 июля 2015 в своём аккаунте в Твиттере группа сообщила, что их третий альбом носит название «Get Weird» и будет доступен для предзаказа 16 июля 2015.

Синглы 
В феврале 2015 Little Mix заявили, что уже выбрали сингл с грядущего альбома. 14 мая 2015, после того, как произошёл слив обложки нового сингла в сеть, они объявили, что песня называется «Black Magic». Премьера песни была запланирована на 26 мая, но была перенесена на 21 число, поскольку 20 мая «Black Magic» была выложена в сеть. В Великобритании цифровой сингл вышел 10 июля. Он занял первое место в чарте синглов Великобритании и продержался на вершине три недели.

25 сентября 2015 группа выпустила «Love Me Like You» в качестве второго сингла с альбома. Видеоклип на песню был представлен 2 октября 2015.

5 декабря 2015 было анонсировано, что третьим синглом с альбома станет «Secret Love Song».

Промосинглы 
Песня «Hair» была выпущена в качестве промосингла 28 августа 2015 и была доступна для загрузки после совершения предзаказа альбома. Песня заняла 35 место в чарте синглов Великобритании. «Weird People» была выпущена 16 октября 2015 в качестве второго промосингла. Песня заняла 78 место в чарте. 30 октября 2015 был выпущен последний промосингл «Grown», который занял 72 место в чарте.

Продвижение 
6 июня 2015 Little Mix исполнили «Black Magic» на мини-фестивале радиостанции Capital FM «Summertime Ball» на стадионе Уэмбли. 16 августа группа выступила с синглом на ежегодной премии Teen Choice Awards 2015.

Тур 

Тур организован с целью продвижения альбома. The Get Weird Tour был официально анонсировал группой 17 июля 2015 в Твиттере. Тур начнётся 13 марта 2016 в Кардиффе и охватит города Великобритании и Ирландии вплоть до 23 апреля 2016.

13 октября 2016 было сообщено, что тур охватит города Австралии, что говорит о том, что у группы будет первый тур, выходящий за пределы Великобритании и Ирландии. Группа изъявляет желанием сделать этот тур мировым.

Отзывы критиков 

В целом «Get Weird» получил положительные отзывы от критиков. В Metacritic, который присваивает среднее арифметическое от рецензий ведущих критиков, альбом получил 66 из 100 (на основе 5 рецензий), что говорит о благоприятных отзывах.

AllMusic описали альбом, как подходящий для поппинга, а также добавили: «В большинстве песен содержится кинетическая энергия, что похоже на дэнс-поп 80-х, типа музыки Yello или Роберта Палмера, в конечном счёте такое смешение музыки разных десятилетий работает и альбом приносит много удовольствия».

NME отметили, что «индивидуальность группы и мощный вокал воспламеняют Get Weird. Альбом наполнен непримиримой поп-музыкой. За исключением капризной баллады „Lightning“, которая впечатляет. Третий альбом отличается своей оригинальностью».

Критик The Guardian заявил, что «бо́льшая часть нового альбома Little Mix состоит из подростковой поп-музыки 90-х». Изначально рецензент выказывал разочарование в альбоме, но сделал вывод, что альбом всё же удержит группу на плаву.

The Independent дали смешанный отзыв: «Есть много мелочей, который нравятся в третьем альбоме Little Mix… но эта гармония, конечно, по большому счёту раздражает».

Список композиций 

Заметки
 «A.D.I.D.A.S.» содержит элементы из «Hold On, We’re Going Home» (песни Дрейка).

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Little Mix
Альбомы Syco Music